Le mot gamelle peut faire référence à :

Diverses significations 
 la gamelle, un récipient.
 l'ordinaire (être à la gamelle, manger à la gamelle = à l'ordinaire)
 un projecteur de théâtre, de cinéma ou utilisé par les photographes
 une chute, un échec (Ramasser une gamelle = subir un échec) — par exemple, la gamelle rose évoquée par Thierry le Lurron à propos de la débâcle du PS lors des élections municipales de 1983
 Une chute à moto (ou à ski) de gravité moyenne.
 le jeu de la gamelle, un jeu où un gardien doit chercher les autres joueurs cachés sur un territoire défini, un joueur découvert est alors fait prisonnier quand le gardien le désigne avec son prénom et frappe le premier la gamelle (souvent une balle ou un objet quelconque désigné comme tel). Un joueur peut libérer les joueurs pris en frappant la gamelle avant que le gardien l'ait vu ou n'ait validé sa capture.
 au babyfoot, la gamelle est aussi une technique pour marquer des buts.

Toponymes 

 Rivière de la Gamelle, un affluent de la rivière des Trois Pistoles (versant sud-est du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix (MRC de Rivière-du-Loup) et Saint-Éloi (MRC Basques), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.